Okręty US Navy o nazwie USS „Pigeon”

 Pierwszy USS „Pigeon” (AM-47) był trałowcem typu Lapwing. Zwodowany w 1919 roku. Zatopiony w 1942 roku.
 Drugi USS „Pigeon” (AM-374) był trałowcem typu Auk. Stępkę położono w 1944 roku. Skreślony z listy jednostek floty w 1966 roku.
 Trzeci USS „Pigeon” (ASR-21) był okrętem prototypowym okrętów ratowniczych typu Pigeon. Stępkę położono w 1968 roku. Skreślony z listy w 1992 roku. 

Pigeon